Устинова — російське прізвище, жіноча форма прізвища Устинов.

 Тетяна Віталіївна Устинова (нар. 1968) — російська письменниця.
 Тетяна Іванівна Устинова (1913—2009) — радянський геолог, першовідкривач Долини гейзерів на Камчатці.